Йоганн Гоффманн: ():

 Йоганн Гоффманн (1857—1919) — німецький невролог.
 Йоганн Гоффманн (1908—1974) — австрійський футболіст, нападник.
 Йоганн Гоффманн ІІ — австрійський футболіст, півзахисник.
 Йоганн Гоффман (? — 1841) — бургомістр Львова.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок